Ilmari est un prénom pouvant désigner:

Prénom
 (1891-1934), peintre finlandais
 (1879-1965), homme politique finlandais
Ilmari Hannikainen (1892-1955), compositeur et pianiste finlandais
Ilmari Heinonen (1897-1968), artiste peintre finlandais
Ilmari Juutilainen (1914-1999), pilote et as de l'aviation finlandais
 (1887-1934), gymnaste olympique finlandais
Ilmari Kianto (1874-1970), écrivain finlandais
Ilmari Lahdelma (né en 1959), architecte finlandais
Ilmari Launis (1881-1955), architecte finlandais
 (1910-1951), architecte et plongeur finlandais
 (1906-1977), joueur finlandais de football
 (1892-1963), gymnaste olympique finlandais
 (né en 1990), joueur finlandais de hockey sur glace
 (1888-1939), joueur d'échecs et éditeur finlandais
 (né en 1944), acteur finlandais
Ilmari Salminen (1902-1986), athlète finlandais en courses de fonds
 (1893-1973), archevêque finlandais
 (1905-1976), joueur d'échecs finlandais
 (1947-2016), scientifique et ministre finlandais
 (1928-2008), athlète finlandais en course longue-distance
Ilmari Tapiovaara (1914-1999), designer finlandais en mobilier et textile
 (1906-1961), acteur et réalisateur finlandais
Ilmari Vesamaa (1893-1973), athlète finlandais en courses de fonds
Ilmari Virtanen (1895-1973), chimiste et prix Nobel finlandais
Ilmari Wirkkala (1890-1973), artiste finlandais

Voir aussi
(2107) Ilmari, astéroïde de la ceinture principale

Homonymie de prénom